Анна́ба () — вилайет в северо-восточной части Алжира, одноимённый своему административному центру, городу Аннаба.

Географическое положение 
Вилайет расположен недалеко от государственной границы Алжира с Тунисом на побережье Средиземного моря. По территории это один из самых небольших вилайетов Алжира.

Вилайет Аннаба граничит с вилайетами Эль-Тарф на востоке, Гельма на юге и Скикда на западе.

Административное деление 
Административно вилайет разделен на 6 округов и 12 коммун:

Примечания 

Вилайеты Алжира